L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Naomi Osaka remporte l'épreuve en simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, de la Chinoise Peng Shuai, des Croates Ana Konjuh et Mirjana Lučić-Baroni, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Russe Margarita Gasparyan et de la Tchèque Lucie Šafářová. Elles sont respectivement remplacées par Lauren Davis, Verónica Cepede Royg, Kaia Kanepi, Alison Van Uytvanck, Pauline Parmentier, Belinda Bencic, Petra Martić.

Pendant le tournoi 
Serena Williams réussit son retour en éliminant Zarina Diyas au , après une absence de près de 14 mois, depuis son titre à l'Open d'Australie 2017. Il en est de même pour la Biélorusse Victoria Azarenka, qui se défait de la Britannique Heather Watson, depuis son passage remarqué en huitièmes de finale à Wimbledon, soit une absence de plus de 8 mois, aux prises avec un litige familial pour la garde de son fils qui l'empêche de quitter la Californie.

La jeune Américaine Sachia Vickery (), issue des qualifications, signe sa première victoire sur un top 10 en éliminant au  Garbiñe Muguruza (). Il en est de même pour Amanda Anisimova (), âgée de seulement de 16 ans et bénéficiant d'une invitation, qui signe sa première victoire sur un top 10 en éliminant au , de 12 ans son aînée Petra Kvitová ().

Incapable de confirmer son sacre à l'Open d'Australie, Caroline Wozniacki () se fait sortir en huitièmes de finale, éliminée par l'éventuelle finaliste Daria Kasatkina, ce qui assure à Simona Halep de conserver son  mondial à l'issue du tournoi.

Lauréates 
Naomi Osaka remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Daria Kasatkina. En remportant le titre, la Japonaise grappille plusieurs places au classement, passant de la  au  mondial à l'issue du tournoi, son meilleur classement en carrière. Quant à la finaliste Daria Kasatkina, elle rate le top 10 de très peu et pointe au  à l'issue du tournoi.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová remportent leur  ensemble en battant en finale Ekaterina Makarova et Elena Vesnina. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2018)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi.
 .
 .
 .

Navigation 

WTA 2018
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en mars 2018
Sport en Californie en 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018